Wewers ist der Familienname folgender Personen:

 Carsten Wewers (* 1975), deutscher Politiker (CDU), Bürgermeister von Oer-Erkenschwick 
 Heinz Wewers (1927–2008), deutscher Fußballspieler
 Mick Wewers (* 1966), deutscher Handwerker und Fernsehmoderator

Siehe auch:
 Wevers